Heideland kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Heideland, Brandenburg, kommun, Brandenburg, 
 Heideland, Thüringen, kommun, Thüringen,